Соревнования по классической мужской эстафете (4х7,5 км) на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 22 февраля 2020 года.

Медалисты

Результаты

Примечания 

Чемпионат мира по биатлону 2020